Betuliani – abitanti di Betulia (Antioquia)
Betuliani – abitanti di San Juan de Betulia